ПФК «Севастополь» — український футбольний клуб із міста Севастополь
 Севастополь — броненосець російського флоту періоду російсько-японської війни
 Севастополь — лінкор російського та радянського флотів
 Севастополь — фрегат Військово-Морських Сил України
 Севастополь — колишній фірмовий пасажирський потяг Укрзалізниці № 40/39 сполученням Київ — Севастополь.

Севастополь — місто державного значення на території півострова Крим

Севастополь — село, Сарикольський район, Костанайська область

Севастополь — місто в США, в окрузі Дор штату Вісконсин